Harris kan syfta på:

 Harris (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Harris (auktor) – beteckningar för flera personer vid biologisk namngivning
 Harris (växt) – en växt som tillhör familjen ärtväxter
 Harris 1-papyrusen – den längsta papyrusrulle som upptäckts hittills
 Harris Theater – teaterbyggnad i Chicago, Illinois, USA
 Harris Tweed –  ull som har handvävts och spunnits för hand
 Personer med förnamnet Harris (urval):
 Harris M. Plaisted
 Harris Wofford
 Harris Yulin

Geografi

Antarktis 

 Harris Rock,

Storbritannien 

 Harris, Yttre Hebriderna, Skottland, Eilean Siar, 
 Harris, Rùm, i Rùm, Skottland 
 Lewis and Harris – den nordligaste och största av öarna i Hebriderna, Skottland

USA 

 Harris, Iowa, Osceola County, ort,  
 Harris, Minnesota, Chisago County, ort,

Se även
 Harris Creek
 Harris County – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar